«Ехали два шофёра» — российский кинофильм, вышедший в 2001 году, первый полнометражный фильм режиссёра Александра Котта, спродюсированный Сергеем Сельяновым. Дебютная роль в кино Павла Деревянко

Снят в кинотрадиции ленинградских фильмов начала 1980-х годов о послевоенном времени. Отмечается тщательное воспроизведение реквизитов конца 1940-х годов и одновременно поверхностность в отражении внутреннего содержания действительности того времени. В целом фильм сфокусирован на частной жизни и межличностных отношениях, и такая простая фабула необычна для фильмов 2000-х годов о сталинской эпохе.

Сюжет 
В основе сюжета — песня 1930-х годов алтайского поэта Михаила Михеева об Алтае и Чуйском тракте. Действие фильма происходит в послевоенное время на дорогах Урала, где встречаются два водителя грузовиков — Николай Снегирёв (Павел Деревянко) на «ГАЗ-АА» и рыжая девушка Раиса (Ирина Рахманова) на «Форде», полученном по ленд-лизу. Николай пытается завоевать расположение Раисы, однако у неё есть жених — лётчик гражданской авиации Константин (Валерий Иваков), летающий на почтовом самолёте По-2. Раиса ставит перед Николаем условие — догнать её «Форд» на своём ГАЗ-АА. В финале фильма Николай догоняет Раису и их машины, символично, едут по грунтовой дороге рядом друг с другом.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Котт
 Авторы сценария: Юрий Коротков, Фёдор Летуновский, Марина Дроздова, Александр Кисилёв
 Оператор: Пётр Духовской
 Композитор: Геннадий Трофимов
 Художник: Эдуард Галкин
 Продюсер: Сергей Сельянов

Примечания

Ссылки 
 «Ехали два шофёра» в «Энциклопедии отечественного кино»
 

Фильмы России 2001 года
Кинокомедии 2001 года
Кинокомедии России
Фильмы СТВ
Фильмы о водителях
Дебютные фильмы кинорежиссёров